Район Глоговец () — район Трнавского края Словакии.

Статистические данные (2001) 

Национальный состав:
 Словаки — 98,3 %
 Цыгане — 0,6 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 83,4 %
 Лютеране — 4,0 %